Георгий Вершинин:
 Вершинин, Георгий Александрович (род. 1939) — советский борец классического стиля.
 Вершинин, Георгий Павлович (1922—1966) — младший сержант, Герой Советского Союза, указ о награждении отменён.